Карачајско-балкарски језик (-{Къарачай-Малкъар тил, Qaraçay-Malqar til}-) спада у туркијске језике којим говоре Карачајци и Балкари у руским субјектима Кабардино-Балкарија и Карачајево-Черкезија. Сличан је кумичком језику.

Писмо

Ћирилица

Латиница

Извори

Спољашње везе 

 Руско-Карачајско-балкарски речник

Кипчачки језици
Језици Русије
Кабардино-Балкарија
Карачајево-Черкезија
Кавкаски језици
Аглутинативни језици